Kendit kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kendit, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Kendit, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar